UUC peut faire référence à :
 un codon, qui signifie phénylalanine, selon le code génétique,
 UUC, Unitarian Universalism Church,
 UUC, le campus Coleraine de l'université de l'Ulster.